Phon Phisai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nong Khai, Thailanda, cu o populație de 96.580 de locuitori și o suprafață de 642,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 151 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează the districts Fao Rai and Rattanawapi.

Referințe 

Amphoe în provincia Nong Khai